Application peut désigner :

Application de principe ou de procédés, extension d’un usage, de principes ou de procédés dans un autre domaine.
Application d’une science à une autre, Les applications de la chimie aux arts industriels, les applications de l'électricité au transport.
 Application, en mathématiques, notion importante de la théorie des ensembles ;
 Application, en informatique, logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions. « Application » est souvent confondu avec « logiciel », ce dernier terme ayant un champ sémantique plus étendu :
 Application web, logiciel applicatif manipulable grâce à un navigateur,
 Couche application,  dans le modèle OSI ;
 Application mobile, logiciel pour téléphone mobile.

Homonymie